Cieki w Polsce
 Myja – potok, dopływ Podgórnej
 Myja – rzeka, dopływ Warty

Przypisy